wieża – rodzaj budowli
 wieża – część pojazdu pancernego
 wieża – figura w szachach
 Wieża – karta tarota
 Wieża – film z 2007
 Wieża – film z 2016
 Wieża – nieczynny kolejowy przystanek osobowy w Wiewierzu, w Polsce,
 Wieża – miejscowość w województwie dolnośląskim
 Wieża – powieść Williama Goldinga z 1964 roku
 Wieża – skała w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 wieża audio
 wieża artyleryjska (okrętowa)
 wieża ciśnień
 wieża kościelna
 wieża mieszkalna
 wieża oblężnicza
 wieża obronna
 wieża pancerna (fortyfikacyjna)
 wieża spadochronowa
 wieża szybowa (górnictwo)
 wieża telewizyjna
 wieża triangulacyjna
 wieża obserwacyjna
 wieża wiertnicza
 wieża Babel
 wieża Eiffla
 Wieża Tokijska – budowla podobna do wieży Eiffla
 wieżyczka

Przypisy